Marcin Krzyżanowski ist der Name folgender Personen:

*Marcin Krzyżanowski (Komponist) (* 1958), polnischer Cellist und Komponist
Marcin Krzyżanowski (Schachspieler) (* 1994), polnischer Schachspieler